Reduvius är ett släkte av insekter. Reduvius ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Reduvius